Ла Агва Зарка има више значења:

 Ла Агва Зарка (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Агва Зарка (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику